Луций Валерий Месала () e име на римските политици:

 Луций Валерий Месала Волез, консул 5 г.
 Луций Валерий Месала Тразеа Приск, консул 196 г.
 Луций Валерий Месала Аполинарис, консул 214 г.
 Луций Валерий Месала, консул 280 г.